Гарфункель (Горфинкель, Горфункель, Гурфинкель) — еврейская фамилия. 

Известные представители:
 Гарфункель, Анна Львовна (Гарф, род. 1908) — детская писательница, собирательница фольклора.
 Гарфункель, Арт (Гарфанкел, род. 1941) — американский музыкант, певец и автор песен.
 Гарфункель, Лейб (1896—1976) — литовский адвокат, журналист и политический деятель.

Также 
 Simon and Garfunkel
 Garfunkel and Oates